Verdrag van Parijs of Vrede van Parijs kan verwijzen naar:
 1214 - Verdrag van Parijs (1214), tussen Filips II van Frankrijk en gravin Johanna van Vlaanderen
 1229 - Verdrag van Parijs (1229), einde van de Albigenzische Kruistocht
 1259 - Verdrag van Parijs (1259), tussen Hendrik III van Engeland en Lodewijk IX van Frankrijk
 1303 - Verdrag van Parijs (1303), getekend tussen Filips IV van Frankrijk en Eduard I van Engeland
 1320 - Vrede van Parijs (1320), tussen Vlaanderen en Frankrijk. De graaf van Vlaanderen erkent zijn ondergeschiktheid aan de koning van Frankrijk.
 1323 - Vrede van Parijs (1323), tussen Vlaanderen en Henegouwen/Holland. De graaf van Vlaanderen ziet af van aanspraken op Zeeland.
 1355 - Verdrag van Parijs (1355), regeling van grensgeschillen tussen Frankrijk en Savoye
 1498 - Verdrag van Parijs (1498), tussen Frankrijk en de graaf van Vlaanderen Filips de Schone
 1635 - Verdrag van Parijs (1635), tussen Frankrijk en de Republiek
 1763 - Vrede van Parijs (1763), einde van de Zevenjarige Oorlog
 1783 - Vrede van Parijs (1783), einde van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, ook wel de Vrede van Versailles genoemd
 1796 - Verdrag van Parijs (1796), einde van de oorlog tussen Frankrijk en Piëmont-Sardinië
 1800 - Verdrag van Parijs (1800), verdrag tussen Frankrijk en de Bataafse Republiek
 1801 - Verdrag van Parijs (1801), verdrag tussen Frankrijk en Rusland
 1802 - Verdrag van Parijs (1802), een verdrag tussen Frankrijk en het Ottomaanse Rijk
 1810 - Verdrag van Parijs (1810), einde van de oorlog tussen Frankrijk en Zweden
 1814 - Verdrag van Parijs (1814), einde van de oorlog tussen Frankrijk en de Zesde Coalitie
 1815 - Verdrag van Parijs (1815), alliantieverdrag na de nederlaag van Napoleon Bonaparte
 1856 - Vrede van Parijs (1856), einde van de Krimoorlog (ook wel ook het Congres van Parijs)
 1857 - Verdrag van Parijs (maart 1857), tussen het Verenigd Koninkrijk en Perzië
 1857 - Verdrag van Parijs (mei 1857), tussen Pruisen, Frankrijk, Oostenrijk, Rusland en Verenigd Koninkrijk, einde van de Neuchâtelcrisis
 1883 - Verdrag van Parijs (1883), verdrag tot bescherming van de industriële eigendom
 1898 - Vrede van Parijs (1898), einde van de Spaans-Amerikaanse Oorlog
 1900 - Verdrag van Parijs (1900), bepaling van de grenzen van Río Muni tussen Frankrijk en Spanje
 1919 - Verdrag van Versailles (1919) verdrag gesloten in het nabijgelegen Versailles aan het einde van de Eerste Wereldoorlog
 1919-1920 - Verdrag van Parijs (1920), een aantal verdragen afgesloten in de omgeving van Parijs aan het einde van de Eerste Wereldoorlog
 1947 - Vrede van Parijs (1947), tussen de geallieerden en Italië, Roemenië, Hongarije, Bulgarije en Finland
 1951 - Verdrag van Parijs (1951), oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
 1952 - Verdrag van Parijs (1952), oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap
 1954 - Verdragen van Parijs (1954), de Bondsrepubliek Duitsland en Italië worden opgenomen in de WEU en de NAVO
 1973 - Parijse vredesakkoorden van 1973, beoogde doch gefaalde beëindiging van de Vietnamoorlog